Муласарвастивада () была одной из ранних буддийских школ Индии. Истоки Муласарвастивады и её связи с сектой Сарвастивада до сих пор остаются в значительной степени неизвестными, хотя существуют различные теории. Виная линии Муласарвастивады была сохранена тибетцами и монголами до настоящего времени, хотя в настоящее время, только Муласарвастивадинские Бхикшу существуют — линия Бхиккуни была утеряна.

История

В Индии 
Отношение школы Муласарвастивады к школе Сарвастивада это спорный вопрос; современные ученые склоняются к их классификации как к независимой. Ицзин утверждал, что они получили своё название вследствие отделения от школы Сарвастивада, но Будон Ринчендуб заявил, что название было данью уважения Сарвастивады как «Корень» (Мула) всех буддийских школ. Количество теорий позиционируется академиками как две взаимосвязанные, которые Бхикку Суджато резюмировал следующим образом:

По словам Грегори Шопена, Муласарвастивада появилась во втором веке нашей эры и пришла в упадок в Индии в VII веке.

В Шривиджае 
В седьмом веке, Ицзин пишет что Муласарвастивада была известна по всему царству Шривиджая (в настоящее время Индонезия). Ицзин останавливался в Шривиджае на шесть-семь лет, за это время он изучил санскрит и перевёл тексты Санскрита на Китайский язык. Ицзин утверждал, что Виная Муласарвастивады была почти повсеместно принята в этой области Он пишет что изучение объектов, а также правил и обрядов, по существу точно такое же в этом регионе как и в Индии.. Ицзин отметил, что эти острова в основном придерживаются традиции Хинаяны, но пишет, что Малайское королевство включило в учение трактаты Махаяны, такие как Йогачара-бхуми-шастра.

Линия Винаи 
Виная Муласарвастивады одна из трёх сохранившихся линий Винаи, наряду с линиями школ Дхармагуптака и Тхеравада. Тибетский император Ральпакан свёл Буддийское посвящение к Винае Муласарвастивады. Как Монгольский Буддизм появился из Тибета, Монгольское посвящение следует этому положению так же.

Виная Муласарвастивады сохранилась в Тибете (перевод IX века) и в Китае (перевод VIII века), и в некоторой степени на оригинале санскрита.

Примечания

Литература 
 History of the Mulasarvastivada Ordination Lineages in Tibet
 YAMAGIWA Nobuyuki. «Recent Studies on Vinaya Manuscripts». Journal of Indian and Buddhist studies 52.1 (2003)
 Satoshi Hiraoka. «The Relation between the Divyavadana and the Mulasarvastivada Vinaya». Journal of Indian Philosophy 26.5 (1998)

Школы раннего буддизма